O’Shaughnessey ist der Familienname folgender Personen:

 Becker O’Shaughnessey (* 1994), US-amerikanischer Tennisspieler
 Colleen O’Shaughnessey (* 1971), US-amerikanische Synchronsprecherin